Varallo  může být:
 Varallo (Varallo Sesia), italská obec v provincii Vercelli v oblasti Piemont
 Varallo Pombia, italská obec v provincii Novara v oblasti Piemont
 Francisco Varallo (1910–2010),  argentinský fotbalista
 Tanzio da Varallo (1575–1633), italský malíř